Кхме́рская национа́льная а́рмия (, ) — один из видов Кхмерских национальных вооруженных сил (ФАНК) — регулярных воинских формирований Камбоджи (Кхмерской Республики) в период гражданской войны в Камбодже 1970—1975 гг.

Структура

Вооружение и оснащение

Униформа и знаки различия 

В отличие от армий Южного Вьетнама и Лаоса, которые использовали собственную систему званий, ФАРК продолжала использовать французскую модель вооруженных сил, сохранившуюся еще с колониальной эпохи. Система званий камбоджийской армии была почти идентична аналогичной система французской армии 1956 года, являющихся одинаковыми для всех видов вооруженных сил, за исключением некоторых аспектов.

История

Мобилизация (1970—1971) 

После государственного переворота и свержения Нородома Сианука в марте 1970 года, новый глава государства — генерал Лон Нол, отдал указ о начале всеобщей мобилизации. Военная помощь со стороны Соединенных Штатов, Таиланда и Южного Вьетнама открывала новые возможности по модернизации вооруженных сил бывшего королевства. Вскоре после переворота КНР и Советский Союз, а затем французские власти остановили военное сотрудничество с Камбоджей (Кхмерской Республикой), тем самым лишив ее материально-технической помощи и подготовки военных кадров. В июне 1970 года королевские сухопутные силы были переименованы в Кхмерскую национальную армию (). К тому моменту АНК стремительно расширилась, ее численность достигала 110 тысяч солдат (в т.ч. и женщин). Однако большинство из них составляли неподготовленные новобранцы, спешно организованные на манер армий Франции и США.

Перегруппировка сил (1972—1973) 
 1-я пехотная дивизия (Камбоджа)
 2-я пехотная дивизия (Камбоджа)
 3-я пехотная дивизия (Камбоджа)
 7-я пехотная дивизия (Камбоджа)

Литература 
Albert Grandolini, Armor of the Vietnam War (2): Asian Forces, Concord Publications, Hong Kong 1998. ISBN 978-9623616225
Arnold Issacs, Gordon Hardy, MacAlister Brown, et al., Pawns of War: Cambodia and Laos, Boston Publishing Company, Boston 1987.
Elizabeth Becker, When the War was over Cambodia and the Khmer Rouge Revolution, Simon & Schuster, New York 1988. ISBN 1891620002
George Dunham, U.S. Marines in Vietnam: The Bitter End, 1973–1975 (Marine Corps Vietnam Operational Historical Series), Marine Corps Association, 1990. ISBN 978-0160264559
Gordon L. Rottman and Ron Volstad, Vietnam Airborne, Elite series 29, Osprey Publishing Ltd, London 1990. ISBN 0-85045-941-9
Kenneth Conboy, FANK: A History of the Cambodian Armed Forces, 1970–1975, Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, Djakarta 2011. ISBN 9789793780863
Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Simon McCouaig, The NVA and Viet Cong, Elite 38 series, Osprey Publishing Ltd, Oxford 1992. ISBN 9781855321625
Kenneth Conboy, Kenneth Bowra, and Mike Chappell, The War in Cambodia 1970–75, Men-at-arms series 209, Osprey Publishing Ltd, London 1989. ISBN 0-85045-851-X
Kenneth Conboy and Simon McCouaig, South-East Asian Special Forces, Elite series 33, Osprey Publishing Ltd, London 1991. ISBN 1-85532-106-8
Michael Green and Peter Sarson, Armor of the Vietnam War (1): Allied Forces, Concord Publications, Hong Kong 1996. ISBN 962-361-611-2
Sak Sutsakhan, The Khmer Republic at War and the Final Collapse, U.S. Army Center of Military History, Washington 1980 [available online at https://web.archive.org/web/20190412060055/https://www.vietnam.ttu.edu/star/images/239/2390505001A.pdf Part 1]Part 2Part 3 Part 4.
William Shawcross, Sideshow: Kissinger, Nixon and the Destruction of Cambodia, Andre Deutsch Limited, 1979. ISBN 0233970770

Воинские части и формирования, созданные в 1970 году
Исторические сухопутные войска
Воинские части и формирования, расформированные в 1975 году
История Камбоджи
Гражданская война в Камбодже